Cannibali – individui che mangiano la carne dei propri simili
Cannibali – movimento letterario
Cannibali – album di Raf